Син может означать:

 Син — бог луны в шумеро-аккадской мифологии.
 Син — буква арабского алфавита.
 Син — буква еврейского алфавита, иногда рассматриваемая как вариант буквы шин.
 Син — богиня в германо-скандинавской мифологии (асы).
 Син (Цин) — библейская пустыня в окрестностях горы Синай.
 Син — китайская фамилия.
 Син — корейская фамилия.
 Син Пундан — пригородная линия Сеульского метрополитена длиной 17,3 км.

Носители фамилии 
 Син, Александр Ченсанович (род. 1961) — городской голова города Запорожья с 2010 года.
 Син А Рам (род. 1986) — южнокорейская фехтовальщица на шпагах, чемпионка Азии.
 Син Айхуа (род. 1878) — китайская конькобежка.
 Син Вон Хо (род. 1991) — южнокорейский певец, актёр и модель.
 Син Гёкхо (род. 1922) — корейский промышленник, основатель концерна «Лотте».
 Син Да Ун (род. 1993) — южнокорейский шорт-трекист, чемпион мира.
 Син Джэ Хван (род. 1998) — южнокорейский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Син Дон Бин (род. 1955) — японский бизнесмен.
 Син Ён Гю (род. 1942) — северокорейский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1966 года.
 Син Ён Рок (род. 1987) — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Чеджу Юнайтед».
 Син Кёнсук (род. 1963) — южнокорейская писательница.
 Син Мисон (род. 1978) — корейская кёрлингистка, вице-скип и второй команды Южной Кореи на Олимпийских играх 2014 года.
 Син Ню (; 1619—1680) — корейский полководец времён государства Чосон.
 Син Сан Ок (1926—2006) — корейский кинорежиссёр и продюсер.
 Син Сукчу (1417—1475) — корейский военный и политический деятель, философ-конфуцианец, переводчик-полиглот, премьер-министр страны (1461—1464 и 1471—1475), один из авторов корейского алфавита хангыль.
 Син Сынхун (род. 1966) — южнокорейский певец.
 Син Сэ Бом (род. 1992) — южнокорейская шорт-трекистка, чемпионка мира.
 Син, Хайме Лачика (1928—2005) — филиппинский кардинал.
 Син Хён Хвак (1920—2007) — южнокорейский бизнесмен и государственный деятель, премьер-министр Республики Корея (1979—1980).
 Син Чун Соп (род. 1963) — корейский боксёр второй средней весовой категории, выступал за сборную Южной Кореи.
 Син Чхоль Бом (род. 1990) — северокорейский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 2012 года в категории до 56 кг.
 Син Чхэхо (1880—1936) — деятель движения за независимость Кореи, литератор, националистический историк и анархист (в 1920-е гг.).
 Син Юн Бок (1758 — после 1813) — знаменитый корейский художник.

См. также 
 Син — прозвище Клазины Марии Хоорник (1850—1904), натурщицы и любовницы Винсента ван Гога
 sin